Саранчино — название населённых пунктов.

Россия 
 Саранчино — село в Севском районе Брянской области.

Украина 
 Саранчино — село в Лохвицком районе Полтавской области.